|}

Die Aoimori-Bahnlinie (jap. , Aoimori Tetsudō-sen, wörtlich „Blauwald-Bahnlinie“) ist eine Eisenbahnstrecke im Norden der japanischen Insel Honshū, die von der Bahngesellschaft Aoimori Tetsudō betrieben wird. In der Präfektur Aomori verbindet Sannohe mit Hachinohe und Aomori. Ursprünglich bildete die Strecke einen Abschnitt der Tōhoku-Hauptlinie von JR East. Gleichzeitig mit der Eröffnung von Abschnitten der Schnellfahrstrecke Tōhoku-Shinkansen wurde sie 2002 und 2006 an die neu gegründete Bahngesellschaft übertragen.

Beschreibung 
Die in Kapspur (1067 mm) verlegte Aoimori-Bahnlinie ist 121,9 km lang und mit 20 kV 50 Hz Wechselspannung elektrifiziert. Sie bedient 27 Bahnhöfe (alle in der Präfektur Aomori), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 110 km/h. Südlicher Ausgangspunkt ist der Bahnhof Metoki unweit der Grenze zur Präfektur Iwate, wo der Zuständigkeitsbereich der Iwate Ginga Tetsudō beginnt und die Trasse in die Iwate-Galaxy-Bahnlinie nach Morioka übergeht. Diese war einst ebenfalls Teil der Tōhoku-Hauptlinie und wird heute von der Iwate Ginga Tetsudō betrieben.

Zunächst überwiegend in nordöstlicher Richtung durch hügeliges Gelände verlaufend, folgt die Strecke dem Tal des Mabechi, wobei sie den Fluss mehrmals hintereinander überbrückt. In Hachinohe trifft sie auf die Tōhoku-Shinkansen; ebenso besteht dort Anschluss an die Hachinohe-Linie. Nach dem Passieren des Güterbahnhofs Hachinohe wendet sich die Strecke allmählich nach Nordwesten. Sie verläuft am Rand der Küstenebene und entlang dem Südufer des Ogawara-Sees, ehe sie in Noheji (dem Ausgangspunkt der Ōminato-Linie) die Mutsu-Bucht erreicht. Überwiegend der Küste folgend und zum Teil in südwestlicher Richtung verlaufend, endet sie schließlich im Bahnhof Aomori, wo sie auf die Ōu-Hauptlinie und die Tsugaru-Linie trifft.

Zugangebot 
Da der Fernverkehr vollständig auf der parallel verlaufenden Tōhoku-Shinkansen stattfindet, wird fast der gesamte der Personenverkehr auf der Aoimori-Bahnlinie mit Nahverkehrs­zügen durchgeführt. Ausnahme sind drei tägliche Schnellzugzugpaare, die gemeinsam von JR East und Aoimori Tetsudō betrieben werden. Diese verkehren von Hachinohe nach Noheji und von dort weiter auf der Ōminato-Linie nach Ōminato.

In Hachinohe gibt es beim Nahverkehr eine betriebliche Zweiteilung, sodass sämtliche Züge dort ihre Anfangs- oder Endstation haben. In südlicher Richtung werden jene Züge, die über Metoki hinaus auf der Iwate-Galaxy-Bahnlinie nach Aomori fahren, im Auftrag der Aoimori Tetsudō von der Bahngesellschaft Iwate Ginga Tetsudō betrieben. Hinzu kommen mehrmals täglich Verstärkerzüge der Aoimori Tetsudō nach Sannohe und zurück. Zusammen ergibt dies eine Verbindung ungefähr alle ein bis drei Stunden. Nördlich von Hachinohe fahren die Nahverkehrszüge ungefähr alle 60 bis 90 Minuten über Noheji nach Aomori. Ergänzt wird dieses Angebot während der Hauptverkehrszeit durch zusätzliche Züge zwischen Aomori und dem Vorort Asamushi-Onsen.

Außerdem führt JR Freight einen regen Schienengüterverkehr durch; die Aomori-Bahnlinie ist Teil des Hauptgüterkorridors zwischen Tokio und Hokkaidō.

Geschichte 
Am 1. September 1891 nahm die Bahngesellschaft Nippon Tetsudō den Abschnitt von Morioka über Hachinohe nach Aomori in Betrieb, womit sie die später so bezeichnete, von Tokio in den Norden der Hauptinsel Honshū führende Tōhoku-Hauptlinie vollendete. Als Folge des Eisenbahn­verstaatlichungs­gesetzes ging das gesamte Streckennetz der Nippon Tetsudō am 1. November 1906 an das staatliche Eisenbahnamt (das spätere Eisenbahnministerium) über. Zahlreiche Bahnhöfe entlang der Strecke wurden erst nach der Verstaatlichung eröffnet. Am 25. Oktober 1926 nahm die staatliche Eisenbahnverwaltung zwischen Aomori und Uramachi eine neue, doppelspurige Streckenführung in Betrieb. Lediglich vom 15. Juni 1944 bis zum 20. Oktober 1946 bestand eine 2,2 km lange Zweigstrecke von Namiuchi nach Tsutsumigawa, die dem Güterverkehr vorbehalten war.

Die seit 1949 zuständige Japanische Staatsbahn baute den in der Präfektur Iwate gelegenen Teil der Strecke ab 1966 etappenweise auf Doppelspur aus, wozu auch eine neue Streckenführung zwischen Nonai und Aomori gehörte. Insgesamt gab es zwei Dutzend Bauabschnitte, die jeweils kurz nach ihrer Vollendung in Betrieb genommen wurden. Abgeschlossen waren diese Arbeiten am 5. August 1968. Gleichzeitig trieb die Staatsbahn die Elektrifizierung der Strecke voran, sodass die Züge zwischen Morioka und Aomori ab 22. August 1968 mit elektrischer Traktion verkehrten. Im Rahmen der Staatsbahnprivatisierung ging die Tōhoku-Hauptlinie am 1. April 1987 in den Besitz der neuen Gesellschaft JR East über, während JR Freight nun für den Güterverkehr zuständig war. Fünf Jahre nach dem Spatenstich des Abschnitts Morioka–Hachinohe der überwiegend parallel verlaufenden Schnellfahrstrecke Tōhoku-Shinkansen kamen das Verkehrsministerium und die Regierungen der Präfekturen Iwate und Aomori im Dezember 1996 überein, dass der Personenverkehr auf der konventionellen Strecke in diesem Bereich an zwei neu zu gründende Bahngesellschaften mit regionaler Trägerschaft übertragen werden soll.

Am 30. Mai 2001 erfolgte die Gründung der Aoimori Tetsudō. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des Shinkansen-Abschnitts nahm sie am 1. Dezember 2002 ihren Betrieb auf. Dies traf zunächst jedoch nur für das 25,9 km lange Teilstück der Tōhoku-Hauptlinie zwischen Metoki (unweit der Präfekturgrenze) und Hachinohe zu, während JR East zwischen Hachinohe und Aomori weiterhin zuständig blieb. Am Tag der Inbetriebnahme des Shinkansen-Abschnitts von Hachinohe nach Shin-Aomori übertrug JR East am 4. Dezember 2010 auch den nördlichsten Abschnitt der Tōhoku-Hauptlinie nach Aomori (96,0 km) an die Aoimori Tetsudō. Während JR Freight den Güterverkehr unverändert weiterführte, nutzten einige von JR East betriebene Cassiopeia-Schlafwagenzüge die Strecke ebenfalls; deren Betrieb wurde jedoch am 20. März 2016 aufgrund der Eröffnung der Hokkaidō-Shinkansen eingestellt.

Liste der Bahnhöfe 
Sh = Shimokita (Rapid) 
● = alle Züge halten an diesem Bahnhof; ▲ = nur einzelne Züge halten
↓O = nach Ōminato

Weblinks 

 Aoimori Tetsudō (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Aomori